Kingsville bezeichnet mehrere

Orte in Australien:
 Kingsville (Victoria)

in Kanada:
 Kingsville (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Kingsville (Maryland)
 Kingsville (Missouri)
 Kingsville (Ohio)
 Kingsville (Texas)
 Kingsville Township (Missouri)

Siehe auch:
 Kingsville Township